Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Ber“ beginnt.

Ber 



 Ber aus Bolechow (1723–1805), jüdischer Autor
 Ber-nadin-ahhe, assyrischer Beamter